Janusz Majewski ist der Name folgender Personen:

* Janusz Majewski (Regisseur) (* 1931), polnischer Filmregisseur, Dramaturg und Drehbuchautor
 Janusz Majewski (Fechter) (* 1940), polnischer Fechter